binär (von lateinisch bina „doppelt, paarweise“) steht für:

Mathematik:
 Codierungseigenschaft, siehe Binärcode
 Zahlensystemeigenschaft, siehe Dualsystem
 Eigenschaft von Beziehungen, siehe Relation (Mathematik)
 Eigenschaft von Verknüpfungen, siehe Zweistellige Verknüpfung

Naturwissenschaft:
 Mischungseigenschaft, siehe Phasendiagramm #Ideale binäre Mischung (Zweistoffsystem)
 Verbindungseigenschaft, siehe Chemische Verbindung #Binäre, ternäre und quaternäre Verbindungen
 Kampfstoffeigenschaft, siehe binärer Kampfstoff
 Sprengstoffeigenschaft, siehe binäre Sprengstoffe

Weiteres:
 Eigenschaft von Namen, siehe Binomen
 Eigenschaft von Geschlechtsidentitäten, siehe Geschlechtsidentität #Binäre Geschlechtsidentität

Siehe auch:

 Binar (Begriffsklärung)